

Geografia
 Russia
 Jefferson – isola della Terra di Francesco Giuseppe, nell'oblast' di Arcangelo

 Stati Uniti d'America
 Jefferson – fiume affluente del Missouri
 Jefferson – capoluogo della Contea di Ashe, Carolina del Nord
 Jefferson – città della Contea di Chesterfield, Carolina del Sud
 Jefferson – città della Contea di Union, Dakota del Sud
 Jefferson – città della Contea di Jackson, Georgia
 Jefferson – capoluogo della Contea di Greene, Iowa
 Parrocchia di Jefferson (Jefferson Parish) – parrocchia civile (equivalente delle Contee degli altri stati USA) dello stato della Louisiana
 Jefferson – census-designated place della Parrocchia di Jefferson, Louisiana
 Jefferson – città della Contea di Lincoln, Maine
 Jefferson – census-designated place della Contea di Frederick, Maryland 
 Jefferson – township della Contea di Cass, Michigan
 Jefferson – township della Contea di Hillsdale, Michigan
 Jefferson – città della Contea di Coos, New Hampshire
 Jefferson – township della Contea di Morris, New Jersey
 Jefferson – città della Contea di Schoharie, New York
 Jefferson – villaggio della Contea di Ashtabula, Ohio
 Jefferson – città della Contea di Grant, Oklahoma
 Jefferson – città della Contea di Marion, Oregon
 Jefferson – township della Contea di Berks, Pennsylvania
 Jefferson – township della Contea di Butler, Pennsylvania
 Jefferson – township della Contea di Dauphin, Pennsylvania
 Jefferson – township della Contea di Fayette, Pennsylvania
 Jefferson – borough della Contea di Greene, Pennsylvania
 Jefferson – township della Contea di Greene, Pennsylvania
 Jefferson – township della Contea di Lackawanna, Pennsylvania
 Jefferson – township della Contea di Mercer, Pennsylvania
 Jefferson – township della Contea di Somerset, Pennsylvania
 Jefferson – township della Contea di Washington, Pennsylvania
 Jefferson – borough della Contea di York, Pennsylvania
 Jefferson – capoluogo della Contea di Marion, Texas
 Jefferson – census-designated place della Contea di Fairfax, Virginia
 Jefferson – città della Contea di Kanawha, Virginia Occidentale
 Jefferson – città della Contea di Green, Wisconsin
 Jefferson – città della Contea di Jefferson, Wisconsin
 Jefferson – città della Contea di Monroe, Wisconsin
 Jefferson – città della Contea di Vernon, Wisconsin

Monumenti
 Jefferson Memorial – monumento di Washington D.C. (USA)

Persone 
 A.J. Jefferson (1988) – giocatore di football americano statunitense
 Al Jefferson (1985) – cestista statunitense
 Amile Jefferson (1993) – cestista statunitense
 Jefferson (1988) – nome con cui è noto Jefferson Andrade Siqueira, calciatore brasiliano
 Arthur J. Jefferson (1862-1949) – attore teatrale e regista teatrale britannico
 Arthur Stanley Jefferson (1890-1965) – nome anagrafico di Stan Laurel, attore e comico inglese
 Blind Lemon Jefferson (1894-1929) – cantante e chitarrista statunitense
 Brandon Jefferson (1991) – cestista statunitense
 Cory Jefferson (1990) – cestista statunitense
 Davon Jefferson (1986) – cestista statunitense
 D.C. Jefferson (1989) – giocatore di football americano statunitense
 DeWayne Jefferson (1979) – ex cestista statunitense
 Dontell Jefferson (1983) – cestista statunitense
 Eddie Jefferson (1918-1979) – cantante statunitense
 George Jefferson (1910-1996) – astista statunitense
 Harry Wyndham Jefferson (1849-1918) – velista britannico
 Herbert Jefferson (1946) – attore statunitense
 John Jefferson (1956) – ex giocatore di football americano statunitense
 Johndre Jefferson (1988) – cestista statunitense naturalizzato centrafricano
 Marshall Jefferson (1959) – produttore discografico e disc jockey statunitense
 Martha Jefferson Randolph (1772-1836) – first lady statunitense, figlia di Thomas 
 Marvin Jefferson (1986) – cestista statunitense
 Moriah Jefferson (1994) – cestista statunitense
 Quinton Jefferson (1993) – giocatore di football americano statunitense
 Richard Jefferson (1980) – cestista statunitense
 Thomas Jefferson (1962) – ex atleta statunitense
 Thomas Jefferson (1856-1932) – attore statunitense
 Thomas Jefferson (1743-1826) – politico e scienziato statunitense, III presidente degli Stati Uniti d'America
 William J. Jefferson (1947) – politico e avvocato statunitense
 William Jefferson Clinton (1946) – nome anagrafico di Bill Clinton, politico statunitense, XLII presidente degli Stati Uniti d'America

Televisione
 I Jefferson (The Jeffersons) – serie televisiva statunitense

Musica
 Jefferson and Liberty - Canzone elettorale

Altro
 30928 Jefferson – asteroide
 Poligrafo di Jefferson – apparecchio meccanico utilizzato per la scrittura di lettere
 Rullo di Jefferson (Wheel Cypher) – cifrario inventato Thomas Jefferson
 Jefferson Amaro Importante – amaro italiano prodotto dall'azienda calabrese "Vecchio Magazzino Doganale"
 Eric Jefferson Mitchell – personaggio della serie a fumetti PK - Paperinik New Adventures